Mozárbez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mozárbez (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Mozárbez (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar